Spičano ima više značenja:
 Spičano (Masa-Karara)
 Spičano (Piza)